I nomi di Dio, inteso per Dio la divinità delle religioni monoteistiche, sono numerosi.
I nomi nell'ebraismo riflettono il bisogno di tacere l'unico vero nome ineffabile;
I 99 nomi coi quali si parla di Dio nel Corano sono invece degli appellativi (per esempio: potente, misericordioso).